Sainte-Angèle (avec un tiret) se réfère à plusieurs lieux ou édifices, nommés ainsi en hommage à une sainte Angèle :



Sainte-Angèle-de-Mérici, municipalité canadienne du Québec.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, municipalité de paroisse canadienne du Québec.
Sainte-Angèle-de-Prémont, municipalité canadienne du Québec.